Příjmení Císař nosí více významných osobností:

příjmení
 Čestmír Císař (1920–2013) – český politik a vysokoškolský pedagog
 Ferdinand Císař (1850–1932) – český evangelický duchovní
 František Císař (1901–??) – český fotbalista
 František Císař (dirigent) – český dirigent a hudební skladatel
 Jan Císař (1930–2021) – český divadelní pedagog, dramaturg, teoretik a kritik
 Jaromír Císař (1929–2020) – český politik ČSSD, ministr životního prostředí
 Jaromír Císař (advokát) (* ???) – český advokát, insolvenční správce a rozhodce
 Jaroslav Císař (rozcestník) – více osob
 Jiří Císař (Malý car) – český motocyklový závodník, bratr Josefa
 Josef Císař (lyžař) (1916–?) – český skokan na lyžích
 Josef Císař (motocyklista) (Car) – český motocyklový závodník, bratr Jiřího
 Petr Císař (1978–2021) – český operní pěvec

ženský tvar s přechýlením
 Dagmar Císařová (* 1932) – česká právnička, profesorka trestního práva

podobné
 Cisár či Císar – slovenská příjmení
 Vladimír Cisár (* 1955) – český politik a regionální historik
 Peter Císar (* 1954) – slovenský fotbalista a trenér
 Csiszár [čisár] – maďarské příjmení
 István Csiszár (1926–1981) – maďarský fotbalista a trenér

Česká příjmení